Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel qui a lieu à Estoril au Portugal. L'édition féminine 2009, classée en catégorie International, se dispute du 4 au .

Yanina Wickmayer remporte le simple dames. En finale, elle bat Ekaterina Makarova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Raquel Kops-Jones et Abigail Spears.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2009)
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2009 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2009
Estoril
Sport au Portugal en 2009
Tennis en mai 2009